Peyer ist der Familienname folgender Personen:

 Bernhard Peyer (1885–1963), Schweizer Paläontologe und Anatom
 Bruno Peyer (1926–1997), Schweizer Chorleiter
 Carl Peyer (* 1949), österreichischer Musiker
 Che Peyer (Jean-Marc „Che“ Peyer; * 1950), Schweizer Boogie-Woogie- und Blues-Pianist
 Els Peyer-von Waldkirch (1899–1985), Schweizer Krankenschwester
 Friedrich Peyer im Hof (1817–1900), Schweizer Industrieller und Politiker
 Fritz Peyer (1919–2001), deutscher Theaterfotograf und Fotojournalist
 Gervase de Peyer (1926–2017), britischer Klarinettist und Dirigent
 
 Hans Im Thurn-Peyer (1579–1648), Schweizer Bürgermeister, Vogtherr, Adliger
 
 Jakob Peyer (auch Payer, 2. Hälfte 18. Jh.) steirischer Bildhauer des Spätbarock
 
 Károly Peyer (1881–1956), ungarischer Politiker
 Otto Peyer (1839–1899), deutscher Diplomat
 Peter Peyer (* 1965), Schweizer Politiker (SP)
 Rudolf Peyer (1929–2017), Schweizer Schriftsteller
 Tom Peyer (* 1954), US-amerikanischer Comicautor

Siehe auch:
 Peyer-Plaques
 Payer